Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Гронинген» (город Гронинген, Нидерланды), их статистика и достижения в клубе.

ФК «Гронинген» был основан 16 июня 1971 года. Первый официальный матч клуб провёл 15 августа 1971 года против «Утрехта». Первым тренером клуба стал Рон Груневауд. За всю историю клуба у него было 24 главных тренера.

Под руководством Эрвина ван де Лой клуб выиграл Кубок Нидерландов в сезоне 2014/15. В предыдущий раз команда выходила в финал кубка страны в 1989 году при тренере Хансе Вестерхофе, под руководством которого команда также выиграла бронзовые медали чемпионата Нидерландов в сезоне 1990/91.

Наибольшее количество матчей (309) клуб провёл при тренере , который возглавлял клуб с 2002 по 2010 год. Янс также занимает первое место по числу побед — 127.

Список тренеров 
Данные приведены по состоянию на 14 ноября 2022

Статистика по турнирам 
Данные приведены по состоянию на 14 ноября 2022

Примечания

Ссылки 
 Список тренеров на сайте fcgstats.nl

Тренеры ФК «Гронинген»
Гронинген